Alcyone se poate referi la:
Alcyone - o stea din constelația Taurul
Alcyone - una din pleiadele mitologice
Alcyone - un vapor al Societății Cousteau